Alexander Zach (Viena, 10 de setembro de 1976) é um político austríaco.

Foi o líder do Foro Liberal entre os anos de 2001 e 2008. Foi um membro do Conselho Nacional Austriaco entre 2006 e 2008.

É casado desde 2007 e vive em Viena.

Políticos da Áustria